Sternenjäger steht für:

 Die Sternenjäger (1986–1987),  Anime-Fernsehserie von Nippon Animation
 Hunter of Stars, 2013 veröffentlichtes Lied des Schweizer Sängers Sebalter
 Sternenjäger (Buch), dritter Band der Romanreihe Airborn des kanadischen Schriftstellers Kenneth Oppel